Wingate kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wingate (Durham)
Wingate (Indiana)
Wingate (North Carolina)